Die deutsche Softball-Bundesliga 2021 war die 23. Spielzeit der Softball-Bundesliga. Die reguläre Spielzeit begann im Süden am 1. Mai, im Norden am 9. Mai. Die Titelverteidigerinnen Wesseling Vermins konnten ihren Titel mit einem Finalsieg gegen die Bonn Capitals verteidigen. Durch den Aufstieg der Stuttgart Reds in die Südstaffel erhöhte sich die Anzahl der Mannschaften auf 9. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden die Interleague-Spiele gestrichen und im Norden durch eine dritte Runde ersetzt. Somit haben Mannschaften im Norden 18, Mannschaften im Süden 16 Saisonspiele.

Die beiden besten Mannschaften jeder Staffel qualifizierten sich für die Play-Offs. In den Halbfinals wurden über Kreuz zwischen dem Ersten und dem Zweiten in einer Best-of-Five-Serie die Finalteilnehmer ausgespielt, die in einer weiteren Best-of-Five-Serie den Deutschen Meister ermittelten.

Im Finale des Deutschlandpokals 2021 konnten sich die Vizemeisterinnen aus Bonn gegen die Hamburg Knights durchsetzten und für den European Cup Winners Cup 2022 qualifizieren, die Teams aus dem Norden spielten damit nach Siegen über den Süden beide Endspiele um Deutschlandpokal und Meisterschaft unter sich aus.  Pandemiebedingt fand der Deutschlandpokal nicht wie geplant im Turnierformat, sondern im Rundenformat statt. In der ersten Runde spielten die Drittplatzierten gegen den Viertplatzierten der jeweils anderen Staffel. Die Gewinner dieser Runden traten in der zweiten Runde gegen die Verlierer der Halbfinale der Play-Offs an. Die Gewinner der 2. Runde ermittelten den Finalteilnehmer, der im Finale auf den Verlierer der Endspiele der Play-Offs traf.

Teilnehmer 

Folgende 9 Teams nehmen, getrennt in die beiden Divisionen Nord und Süd, an der Saison 2021 teil. Sortiert sind die Clubs nach ihrer Vorjahresplatzierung in der regulären Saison.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd

Play-offs

Deutschland-Pokal

Weblinks 
 Offizielle Website der 1. Softball-Bundesliga
 Offizielle Website des Deutschen Baseball- und Softballverbandes

Einzelnachweise 

2021
Sportsaison 2021
Sportveranstaltung in Deutschland